John Tomlinson peut faire référence à :'  (1934-), footballeur anglais
  (1932-2005), pédagogue britannique
 John Tomlinson (1946-), chanteur d'opéra anglais
 John Tomlinson, Baron Tomlinson  (1939-), Lord Tomlinson of Walsall, ancien MP et MEP
 , scénariste de bandes dessinées pour 2000 AD''
  (1926-), joueur de cricket
  (1910-2000), connu sous le nom d'Ike
  (1933-), tireur olympique britannique

Voir aussi
  (1973-), aérodynamaticien
  (1692-1761), chroniqueur anglais